Christian Ericsson kan syfta på:

 Christian Eriksson (1858–1935), svensk skulptör
 Christian Ericson i Funäsdalen (1868–1944), svensk politiker, riksdagsledamot i andra kammaren
 Christian Ericsson (handbollsspelare) (född 1973), svensk handbollsspelare